Кандела — многозначное слово.

 Кандела — одна из семи основных единиц измерения СИ, равная силе света, испускаемой в заданном направлении источником монохроматического излучения частотой 540 Гц, энергетическая сила излучения которого в этом направлении составляет (1/683) Вт/ср.

Топонимы 
 Кандела — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, подчиняется административному центру Фоджа.
 Кандела —  муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Кандела —  город в Мексике, штат Коауила.

Персоналии 
 Кандела, Венсан (род. 1973) — французский футболист, бывший защитник, «Тулузы», «Ромы», «Болтона» «Удинезе», «Мессины» и сборной Франции.
 Кандела, Феликс (1910 — 1997) — мексиканский и испанский архитектор.
 Кандела, Юлий Георгий (1889—?) — архиепископ Мосула Сирийской католической церкви с 20 февраля 1952 года по 23 августа 1959 год.